Alfredo Alvarez (?–?) bolíviai nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Alfredo Fernandez Alvarez.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
 A Bolíviai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Liga de Fútbol Profesional játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1950-ben visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés 
A Bolíviai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1947-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. A nemzetközi játékvezetéstől 1950-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1950-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Az 1949-es Copa América egyben a világbajnokság selejtezője volt. A FIFA JB elvárásának megfelelően, ha nem vezetett, akkor valamelyik működő társának partbíróként segített. A kor elvárása szerint az egyes számú partbíró játékvezetői sérülésnél átvette a mérkőzés vezetését. Kettő csoportmérkőzésen és az egyik csoportgyőztesek körmérkőzésén 2. számú partbíróként tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Copa América
Az 1947-es Copa América, az 1949-es Copa América tornán a COMNEBOL JB bíróként foglalkoztatta.

1947-es Copa América

1949-es Copa América

Források 

Bolíviai labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
A 20. században elhunyt személyek